Колот Анатолій Михайлович — доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Колот Микола Миколайович (1977—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.